Paplin peut désigner en Pologne :

 Paplin, village de la voïvodie de Mazovie
 Paplin, village de la voïvodie de Łódź